Кубок мира по марафону 2009 года прошёл 22 (мужчины) и 23 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Берлине, столице Германии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 96 бегунов из 18 стран мира (56 мужчин и 40 женщин). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Спортсмены соревновались на трассе длиной 10 км, проложенной по центру Берлина. Забеги прошли при комфортной погоде (около +20 градусов), что стало залогом высоких результатов. В мужском марафоне в первой пятёрке оказалось три кенийца, которые заняли в том числе первые две ступени пьедестала, что предопределило их победу в командном первенстве. За 12 предыдущих розыгрышей турнира Кения ни разу не выигрывала Кубок мира среди мужчин.

Двойного триумфа добилась и сборная Китая в женском забеге. Бай Сюэ выиграла индивидуальное золото, Чжоу Чуньсю и Чжу Сяолинь заняли четвёртое и пятое места соответственно, благодаря чему они также стали победителями в командном зачёте.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды
 Российская бегунья Наиля Юламанова в 2012 году была дисквалифицирована за употребление допинга. Её результат в марафонском беге на чемпионате мира 2009 года (8-е место, 2:27.08) был аннулирован. Таким образом, сборная России потеряла зачётный результат и опустилась с третьего на пятое место в зачёте Кубка мира.

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 2009 года
Спорт в Европе в 2009 году
Спорт в Германии в 2009 году
Международные спортивные соревнования в Берлине
Марафоны Германии
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2009